Aminow () ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Iwanowitsch Aminow (1806–1884), russischer General der Infanterie 
 Wladislaw Wiktorowitsch Aminow (* 1977), russischer Schwimmer 

Siehe auch:
 Aminoff